Alexandre Nozal (1852-1929), un peintre français ;
 Isidro Nozal (1977-), un coureur cycliste espagnol ;
 Requena Nozal (1947-), un artiste-peintre espagnol.